Ulfe ist der Name zweier Fließgewässer in Hessen, Deutschland:

 Ulfe (Fulda), rechter Zufluss der Fulda bei Bebra, Landkreis Hersfeld-Rotenburg
 Ulfe (Sontra), rechter Zufluss der Sontra bei Wichmannshausen (Sontra), Werra-Meißner-Kreis